Malaja Sadovaja – via di San Pietroburgo
 Malaja Sadovaja – dipinto